

Жузумдік — село, район Байдібека, Туркестанська область
 Жузумдік — село, Келеський район, Туркестанська область